Flughafen Aberdeen ist die Bezeichnung für folgende Flughäfen:

 Flughafen Aberdeen International in Aberdeen, Schottland (IATA-Code: ABZ)
 Flughafen Aberdeen Municipal in Aberdeen, Idaho (kein IATA-Code)
 Aberdeen Regional Airport in Aberdeen, South Dakota (IATA-Code: ABR)